

Астроніми 
12579 Чева () — астероїд головного поясу, відкритий 5 вересня 1999 року. Був названий на честь видатних італійців Джованні і Томмазо Чеви.

Лінгвоніми 
 Чева (Chicheŵa) — мова банту, поширена в Південній Африці, в околицях озера Ньяса.

Етноніми 
 Чева () — народ групи банту центральної і південної частини Африки і є найбільшою етнічною групою в Малаві. Він утворений двома великими кланами, Пхірі і Банда, що сумарно налічують понад 1,5 мільйона осіб.

Топоніми 
 Чева (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Кастельнуово-ді-Чева (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Монте-Чева () — пагорб у Венето. Його висота становить 225 метрів (738 футів) над рівнем моря.
 Маркізат Чева (, ) — був невеликим незалежним державним утворенням на північному заході Італії, що існувало з 1125 по 1427 рр., біля підніжжя Апеннін, на території сучасної Чеви.
 Чева (, ) — залізнична станція в Чеві.

Антропоніми 
 Чева Джованні (; 7 грудня 1647, Мілан — 15 червня 1734, Мантуя) — італійський математик і інженер, що довів теорему Чеви.
 Чева Франческо Адріано (; 1580, Мондові — 12 жовтня 1655, Рим) — католицький кардинал з Савойї.
 Чева Томмазо (; 20 грудня 1648, Мілан — 3 лютого 1737, Мілан) — італійський єзуїт математик з Мілана. Брат Джованні Чева.
 Чева Даніеле (;  29 жовтня 1969, Валенца) — італійський комік.

Посилання